Lankojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lankojärvi (sjö i Lappland), 
 Lankojärvi (sjö i Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar